Legarda steht für:

 Legarda (Navarra), ein Ort der spanischen Autonomen Gemeinschaft Navarra
 Legarda (Gostynin), ein Ort der polnischen Landgemeinde Gostynin

Legarda ist der Familienname folgender Personen:

 Benito Legarda (1853–1915), philippinischer Politiker
 Edwin Legarda († 2008), kolumbianischer Indigenen-Führer
 Galo Legarda (1933–1991), ecuadorianischer Karambolagespieler
 Loren Legarda (* 1960), philippinische Politikerin